Песчанка — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Входит в состав Снежненского сельского поселения.

География 
В 1 км протекает река Сухая. Расстояние до районного центра, города Карталы, 64 км.

История 
Поселок основан в 1952 при ферме 4-го отделения совхоза «Еленинский». 

На его территории располагается 3-е отделение СХПК «Снежный». 

В окрестностях выявлены залежи песчаника, ведется его добыча.

Население

Улицы 
 Лесная улица
 Центральная улица

Инфраструктура 
 Начальная школа
 ФАП
 Клуб

Литература

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района